Obyvatelstvo Spojených států amerických je poměrně dost pestré, jelikož území státu bylo osídleno převážně imigranty, kteří do USA přijeli z celého světa. Několik kolonizačních vln mělo různé složení v závislosti na zemi původu. Lidé sem přicházeli za lepším životem, utíkali před chudobou a před náboženským utlačováním. Ve Spojených státech poté nalezli svobodu a mohli začít nový život. K imigraci také přispěly zlaté horečky a vidina rychlého zbohatnutí. V předchozích staletích se do USA stěhovali hlavně Evropané, dnes jsou to Asiaté a imigranti z Latinské Ameriky. V roce 2006 překročil počet obyvatel USA 300 milionů. Ke konci roku 2021 je počet obyvatel USA odhadován na 331 milionů.

Rasové složení 
Podle odhadů Amerického sčítacího úřadu (United States Census Bureau, www.census.gov) z roku 2005, vypadá rasové složení USA takto:
 Bílí Američané - 74,7 %, nebo něco kolem 215,3 milionu. Tento pojem zahrnuje osoby původem z Evropy, severní Afriky, Středního východu (např. Arabové) a ze střední Asie. Dále osoby hispánského původu (Hispanoameričany nebo Hispánce), kteří se z rasového hlediska považují za bělochy.
 Afroameričané - 12,1 % (asi 34,9 milionu)
 Asijští Američané - 4,3 % (12,5 milionu)
 Američtí indiáni - 0,8 % (2,4 milionu)
 Havajci a ostatní pacifičtí ostrované - 0,1 % (0,4 milionu)
 Dvě nebo více ras - 1,9 % (5,6 milionu)
 Ostatní - 6 % (17,3 milionu)

Tato čísla zahrnují i takové osoby, které se označují jako Hispánci a Latinos. Od sčítání z roku 2000 znamená termín „Hispánec“ takového člověka, který má španělské nebo latinskoamerické kořeny. Ať už je to rodilý Španěl, nebo osoba z Latinské Ameriky, (Latinská Amerika byla osídlena Španěly, kteří se později smísili s místními Indiány) např. z Mexika, Portorika, Kuby, Kolumbie, atd. Rasa je totiž při americkém sčítání lidu jedna věc, zatímco hispánský původ („Hispánskost“) věc druhá. Proto může být člen jakékoliv rasy zároveň Hispánec. Tyto osoby většinou hovoří španělsky.

 Hispánci, (zároveň členy jedné z výše uvedených ras) tvoří 14,5 % obyvatelstva, což odpovídá asi 42 milionům.
 Z tohoto počtu se 47,9 % pokládá z rasového hlediska za bělochy, 42,2 % za ostatní (většinou mestice, atd.), 2 % za černochy a 1,6 % za ostatní rasy (Asiaty, Indiány, atd.).

Odkazy

Reference

Související články 
 Ekonomika Spojených států amerických#Ekonomická situace Američanů

Externí odkazy 
 

 
Spojené státy americké
Geografie USA
Americká společnost